Coyámel (nahuatlismo de coyámetl, ‘jabalí’)  es el nombre común de las siguientes especies animales:

 Pecari tajacu, también conocido como pecarí de collar.
 Tayassu pecari, también conocido como pecarí barbiblanco.

Referencias